Duitsland:
 Auerbach (Erzgebirge)
 Auerbach (Neder-Beieren)
 Auerbach (Vogtlandkreis)
 Auerbach in der Oberpfalz

Oostenrijk:
 Auerbach (Opper-Oostenrijk)

Personen 
 Dan Auerbach, een Amerikaans zanger en gitarist
 Erich Auerbach, een Duits filoloog
 Lera Auerbach, een Russisch componist
 Red Auerbach, een Amerikaans basketbalcoach
 Yvonne Vriens-Auerbach, oud-Tweede Kamerlid

Sport 
 Auerbachsalto